Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Fulgor Omegna nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione 
La Fulgor Omegna disputa il campionato di Serie A2.

Roster 

|}

Mercato

Risultati

Campionato

Regular Season

Play-out 
Tutti i turni di playout si giocano al meglIo delle 5 partite.

Semifinale

Finale

Statistiche

Statistiche di squadra 
Aggiornate al 10 maggio 2018.

Andamento in campionato

Note 

2015-2016
Omegna